Peymann est un patronyme porté notamment par :

 Claus Peymann (1937-), réalisateur allemand ;
 Ernst Peymann (1737-1823), officier de l'armée danoise.

Homonymie de patronyme